

Geografia
 Bassi – dipartimento del Burkina Faso

Persone

 Augusta Rapetti Bassi (1885-1970) – professoressa di canto, maestra di musica, pianista italiana
 Ercole Bassi (1851-1930) – magistrato italiano
 Francesco Bassi il cremonese (Cremona, 1642 – ?) – pittore
 Francesco Bassi (Bologna) (Bologna, 1652 – , 1732) – pittore
 Laura Bassi (1711-1778) – matematica e fisica italiana
 Maria Assunta Alexandroff Bassi (1925) – scrittrice italiana
 Mario Bassi (1862-1896) – militare italiano
 Mario Bassi (1901-1977] - avvocato, squadrista, prefetto italiano
 Nicola Bassi (1834-1897) – violinista e direttore d'orchestra
 Nicola Bassi (1767-1825) – cantante lirico (buffo)
 Pietro Andrea Bassi (XV secolo-?) – letterato
 Tina Lagostena Bassi (1926-2008) – avvocato e personaggio televisivo italiano

Altro
 Bassi – cognome italiano
 Laura Bassi – nave oceanografica italiana

Pagine correlate
 Basso
 Bassetti
 Bassini